Kloc může být:

Kloc – přírodní rezervace u obce Vílanec v okrese Jihlava

Milešovský Kloc – vrch v Českém středohoří
dřívější název pro vrch Kloč v Českém středohoří

příjmení osob
Josef Kloc (1943–2010) – český automobilový závodník
Vlastimil Kloc (1920–1964) – český trumpetista a hudební skladatel